Sonneberg ist der Name folgender Gebiete, Ortschaften und Ortsteile:
 Sonneberg, Stadt im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Sonneberg 2, postamtliche Bezeichnung in der DDR für Oberlind
 Sonneberg 3, postamtliche Bezeichnung in der DDR für Köppelsdorf
 Landkreis Sonneberg, Thüringen
 deutscher Name der Gemeinde Slunečná in Tschechien
 Sonneberg (Neusalza-Spremberg), Ortsteil der Gemeinde Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Sonneberg (Kottmar), Ortsteil der Gemeinde Kottmar, Landkreis Görlitz, Sachsen

Sonneberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen:
 Sonneberg (Berg) (), Berg bei Sonneberg (Neusalza-Spremberg), Landkreis Görlitz, Sachsen

Sonneberg als Familienname:
 Sonneberg (Adelsgeschlecht), ehemaliges Adelsgeschlecht im fränkischen Raum

Siehe auch:
 Sonnberg
 Sonnenberg